Lucan Racing Irish Classic 2008 je bil poklicni nejakostni snooker turnir. Potekal je 2. in 3. avgusta 2008 v snooker klubu Celbridge Snooker Club v Kildaru, Irska.

Glavni del turnirja

Viri

2008
Lucan Racing Irish Classic